San Victor kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 San Víctor – kommun i Espaillat 
 San Víctor Arriba, ort, Espaillat, 
 San Víctor Abajo, ort, Espaillat,